Tikál – miasto Majów w Gwatemali,
 Tikal the Echidna – fikcyjna postać ze świata Sonic the Hedgehog,
 Tical – debiutancki album amerykańskiego rapera Method Mana
 Tical 2000: Judgement Day – drugi album Method Mana
 Tical 0: The Prequel – trzeci album Method Mana